

Шежави — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Шежави — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства